Boaz steht für:
 Boaz (Vorname), männlicher Vorname hebräischer Herkunft

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boaz (Alabama), im Marshall County
 Boaz (Florida), im Hillsborough County
 Boaz (Illinois), im Massac County
 Boaz (Kentucky), im Graves County
 Boaz (Missouri), im Christian County
 Boaz (New Mexico), im Chaves County
 Boaz (Virginia), im Isle of Wight County
 Boaz (West Virginia), im Wood County
 Boaz (Wisconsin), im Richland County
 Boaz Corner, im Talladega County, Alabama

Sonstiges:
 Boaz Branch, Fließgewässer im Houston County, Tennessee
 Boaz Creek, Fließgewässer im Henry County, Tennessee
 Boaz Lake, See im Chippewa County, Michigan
 Boaz Prospect, Mine im Inyo County, Kalifornien

Siehe auch:
 Boas